Bunar je ime več naselij:
 Bunar, Bosna in Hercegovina
 Bunar, Srbija